Ngabu ist der Familienname folgender Personen:

 Faustin Ngabu (* 1935), kongolesischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Goma
 Yves Ngabu (* 1988), belgischer Boxer